Зяблица — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зяблица — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Зяблица — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.